Album  Policijskega orkestra nosi podnaslov Najlepše slovenske popevke s solisti Alenko Godec, Nušo Derenda, Nuško Drašček in Matjažem Mrakom.
Izšel je leta 2008 ob 60-letnici orkestra na glasbeni CD plošči pri založbi ZKP RTV Slovenija.

Seznam posnetkov

Sodelujoči

Policijski orkester 
 Tomaž Kmetič – dirigent

Vokalni solisti 
 Matjaž Mrak – poje na posnetkih od 1 do 12
 Alenka Godec – poje na posnetkih 7, 13 in 14
 Nuša Derenda – poje na posnetkih 9, 16, 17 in 18
 Nuška Drašček – poje na posnetkih 10 in 15

Produkcija 
 Dečo Žgur – producent
 Miha Ocvirk – tonski mojster
 Cole Moretti – asistent
 Milan Zrimšek – asistent
 Sašo Pavlič – asistent
 Martin Žvelc – masteriranje
 Boris Teodorović (SADG) – oblikovanje

Viri 
 Policijski orkester: 60 let 

Albumi pihalnih orkestrov
Albumi Založbe kaset in plošč RTV Slovenija
Albumi leta 2008
Policija (Slovenija)
Albumi, ki jih je produciral Dečo Žgur